Motu Iti (Marquesas) - onbewoond eiland in de Marquesaseilanden, Frans-Polynesië
 Motu Iti (Paaseiland) - onbewoond eiland en vogelreservaat nabij Paaseiland, Chili